Один Тьяго Хольм (; родился 18 января 2003) — норвежский футболист, нападающий клуба «Волеренга».

Клубная карьера 
Уроженец Тронхейма, Один выступал за молодёжные команды «Каттем», «Трюгг / Ладе», «Хеймдаль» и «Ранхейм». В январе 2019 года стал игроком клуба «Волеренга». В основном составе «Волеренги» дебютировал 1 декабря 2019 года в матче Элитесериен (высшем дивизионе чемпионата Норвегии) против «Мьёндалена».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Норвегии до 15, до 16 и до 17 лет.

Личная жизнь 
Один с детства болел за «Барселону» и за её экс-игрока Тьяго Алькантару. В честь последнего он попросил у родителей разрешения добавить «Тьяго» в качестве своего второго имени, и «после долгих уговоров» родители дали согласие. После чего были внесены изменения в его документы, и он официально получил новое имя —  «Один Тьяго Хольм».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте fotball.no

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Волеренга»